Molekulska formula -{C7H7ClO}- se može odnositi na:

 2-Hloro-m-krezol
 P-Hlorokrezol